«Not Over You Yet» () — песня, записанная американской певицей Дайаной Росс для её двадцать первого студийного альбома Every Day Is a New Day. Авторами песни стали Малик Пендлетон и Кеннет Келли.

Ремикс песни от Брайана Ролинга и Марка Тейлора был выпущен как третий сингл с альбома в Европе в 1999 году. Песня стала хитом, войдя десятку лучших в Венгрии, Шотландии и Великобритании. В поддержку сингла также был снят видеоклип.

Чарты

Примечания

Ссылки 


Песни 1999 года
Песни Дайаны Росс
Синглы EMI Records